Juden raus! steht für:
 Juden raus! (Parole), antijüdische Parole
 Juden raus! (Spiel), antijüdisches Brettspiel aus der Zeit des Nationalsozialismus